beka – dawna jednostka miary masy
 Beka – nieistniejąca już osada rybacka w Polsce
 „Beka” – ptasi rezerwat przyrody na Pobrzeżu Kaszubskim
 Beka – wieś w Słowenii

Zobacz też